L'épreuve d'épée féminine individuelle aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule le  au Grand Palais de Paris, en France.

Médaillées

Résultats détaillés

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références 

Épée féminine individuelle